Als Europameisterschaft 1973 oder EM 1973 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1973 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1973 in den Niederlanden
 Basketball-Europameisterschaft 1973 in Barcelona und Badalona (Spanien)
 Boxeuropameisterschaften 1973 in Belgrad (Jugoslawien)
 Dreiband-Europameisterschaft 1973 in Crosne (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1973 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1973 in Moskau (UdSSR)
 Eishockey-Europameisterschaft der U19-Junioren 1973 in Leningrad (UdSSR)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1973 in Köln (Deutschland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1973 in Grenoble (Frankreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1973 in Brandbu (Norwegen)
 Formel-2-Europameisterschaft 1973
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1973 in Madrid (Spanien)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1973 in Madrid (Spanien)
 Karate-Europameisterschaft 1973 in Valencia (Spanien)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1973 in Taisten (Italien)
 Ringer-Europameisterschaften 1973 in Lausanne (Schweiz) und Helsinki (Finnland)
 Ruder-Europameisterschaften 1973 in Moskau (UdSSR)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1973 in Bath (Großbritannien)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1973 in Edinburgh (Großbritannien)
 Turn-Europameisterschaften 1973 (Frauen) in London (Großbritannien)
 Turn-Europameisterschaften 1973 (Männer) in Grenoble (Frankreich)

!Europameisterschaft
1973